Herz-Jesu Kapelle steht für

 Herz-Jesu-Kapelle (Heiligendamm) Kapelle in Bad Doberan, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Herz-Jesu-Kapelle (Haimbach) Kapelle in Fulda, Hessen, Deutschland
 Herz-Jesu-Kapelle (Höflas), Kapelle in Vorbach, Bayern, Deutschland
 Herz-Jesu-Kapelle (Hoven), Kapelle in Geilenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Herz-Jesu-Kapelle (Pleinfeld) Kapelle in Pleinfeld, Bayern, Deutschland
 Herz-Jesu-Kapelle (Pütt), Kapelle in Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Herz-Jesu-Kapelle (Ströden) Kapelle in Ströden, Tirol, Österreich
 Herz-Jesu-Kapelle (Tauberbischofsheim) Kapelle in Tauberbischofsheim, Baden-Württemberg, Deutschland
 Herz-Jesu-Kapelle (Wildenroth) Kapelle, in Grafrath, Bayern, Deutschland
 Herz-Jesu-Kapelle (Zakopane) Kapelle in Zakopane, Polen